Chennai Open – turniej tenisowy kobiet
 Maharashtra Open – turniej tenisowy mężczyzn, w latach 2005–2017 znany pod nazwą Chennai Open